Desa Selanegara kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Selanegara (administrativ by i Indonesien, lat -7,38, long 109,42), Jawa Tengah, 
 Desa Selanegara (administrativ by i Indonesien, lat -7,60, long 109,37), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar